O Coruxal puede referirse a:

O Coruxal (Melón), lugar de la parroquia de Melón, concello de Melón.
O Coruxal (Villamarín), lugar de la parroquia de Boimorto, concello de Villamarín.